Кубок Интертото 1973 был 13-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 40 клубов.

Групповой раунд 
Команды были разделены на десять групп по четыре клуба в каждой.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Ссылки 
 Кубок Интертото 1973 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1973 году